Елена (, ; IV век) — валлийская святая.  День памяти — 22 мая.

Святая Елена, известная в валлийской традиции как Елена из Кэрнарфона (), основала в Уэльсе много церквей, за что почитается там святой. Была дочерью легендарного верховного короля бриттов Эйдава Старого и женой Максена (Macsen), иначе известного как Магн Максим, императора Римской Британии, Галлии и Испании.

Биография 
Святая Елена была матерью пятерых детей, включая мальчика по имени Кистеннин (Cystennin), или Кустеннин (Custennin), или Константин. Она жила шестьюдесятью годами позже святой Елены, матери святого Константина Великого, с которой её иной раз путали в прежние времена. Она считается покровительницей Лланелана (Llanelan) на западе полуострова Гауэр и храма в Пениса'р-ваун, что неподалёку от Кэрнарфона (:en:Caernarfon). Вместе  со своими сыновьями Кистеннином и Пеблигом (Peblig), именуемым Публиком в календаре Валлийской церкви, она, по преданию, ввела в Уэльсе Кельтское правило (Celtic Christianity) монашеского жития, пришедшее из Галлии. Святой Григорий Турский и Сульпиций Север сообщают, что Максим и его супруга встретили святого Мартина Турского, когда были в Галлии.

Ссылки
Celtnet: Nemeton: Celtic Gods: The Cymric Heroine, Elen Lluyddog (Helen of the Hosts)
Caer Feddwyd: Elen

Святые Уэльса
Христианские святые IV века
Святые по алфавиту
Католические святые